IndyCar Series 2011 – szesnasta edycja najważniejszej serii wyścigowej rozgrywanej pod szyldem Indy Racing League.

Sezon rozpoczął się 27 marca, a zakończył 16 października. Obrońcą tytułu był Dario Franchitti z zespołu Chip Ganassi Racing, który po raz czwarty w swojej karierze zdobył mistrzostwo. Tytuł najlepszego nowicjusza („Rookie of the Year”) zdobył James Hinchcliffe.

Ostatni wyścig sezonu, na torze w Las Vegas, został przerwany po karambolu na dwunastym okrążeniu, w którym śmierć poniósł Dan Wheldon. Wyścig nie został wznowiony, a jego wyniki nie zostały wliczone do klasyfikacji ani nie są uwzględniane w statystykach.

Wyniki

Klasyfikacja

Przypisy 

IndyCar Series
2011 w sportach motorowych
2011 w Stanach Zjednoczonych
2011 w Brazylii
2010 w Kanadzie
2010 w Japonii